Cabas puede hacer referencia a:

Personas
 Álvaro Cabas, futbolista colombiano.
 Andrés Cabas, cantante y diseñador colombiano.
 José Cabas Galván, escritor, compositor, pedagogo y organista español.

Otros usos
 Cabás, maletín utilizado por los médicos de cabecera.